Pablo Cuevas e David Marrero erano i detentori del titolo, ma Marrero ha deciso di non prendere parte alla competizione. Cuevas ha fatto coppia con Marcel Granollers, ma i due sono stati sconfitti nei quarti di finale da Vasek Pospisil e Jack Sock.

In finale Bob Bryan e Mike Bryan hanno sconfitto Pospisil e Sock con il punteggio 2-6, 6-3, [10-7].

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (ritirati)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Rohan Bopanna /  Florin Mergea (semifinale)
 Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Vasek Pospisil /  Jack Sock (finale)

Alternate 
  Dominic Inglot /  Fabrice Martin (secondo turno)

Wildcard 

  Andrea Arnaboldi /  Alessandro Giannessi (primo turno)

 Fabio Fognini /  Andreas Seppi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2016
ATP World Tour 2016